Botsford ist der Familienname folgender Personen:
 Beth Botsford (* 1981), US-amerikanische Schwimmerin
 George Botsford (1874–1949), US-amerikanischer Ragtime-Komponist
 Sara Botsford (* 1951), kanadische Schauspielerin
 Willard Botsford (unbekannt), belgischer Tennisspieler

Ort in den Vereinigten Staaten
 Botsford (Connecticut)

im NRHP gelistete Objekte:
 Botsford Inn, in Farmington, Michigan, ID-Nr. 79003173
 Henry T. Botsford House, in Greenville, New York, ID-Nr. 93001224
 Samuel Botsford House, in Jerusalem, New York, ID-Nr. 94000929
 Botsford-Graser House, in Farmington Hills, Michigan, ID-Nr. 02000158